Микроскоп может означать:
 Микроскоп — лабораторный прибор для получения увеличенных изображений.
 Микроскоп — созвездие Южного полушария.
 Микроскоп — рассказ Василия Шукшина.
 Микроскоп () — персонаж «Вселенной трансформеров».
 Микроскоп () — венгерский театр-кабаре (1967—2012), созданный венгерским журналистом, драматургом и конферансье Яношем Комлошем (1922—1980). Одно время в этом театре выступал Аркадий Райкин.